Der Mercedes-Benz C 167 ist ein Crossover aus SUV und Coupé der deutschen Automobilmarke Mercedes-Benz, das seit 2019 auf Basis des Mercedes-Benz V 167 gebaut wird. Wie das Vorgängermodell Mercedes-Benz C 292 wird das Fahrzeug wieder als GLE Coupé vermarktet.

Modellgeschichte 
Offiziell vorgestellt wurde der C 167 anlässlich der Internationalen Automobil-Ausstellung im September 2019 in Frankfurt am Main. Im Frühjahr 2020 wurden die ersten Fahrzeuge ausgeliefert. Gebaut wird das Fahrzeug im US-amerikanischen Mercedes-Benz-Werk Tuscaloosa.

Die Topmodelle der Baureihe AMG GLE 63 und AMG GLE 63 S sollten im März 2020 auf dem Genfer Auto-Salon präsentiert werden. Auf Grund der COVID-19-Pandemie wurde der Auto-Salon am 28. Februar 2020 abgesagt. Die Markteinführung erfolgte im Mai 2020.

Eine überarbeitete Version der Baureihe wurde im Januar 2023 vorgestellt. Der Marktstart soll im Juli 2023 erfolgen.

Technische Daten 
Zum Marktstart 2020 wurde das Fahrzeug von einem Reihen-Sechszylinder-Dieselmotor mit 200 kW (272 PS) oder 243 kW (330 PS) angetrieben. Außerdem stand mit dem GLE 53 Coupé eine Variante von Mercedes-AMG, die von einem 320 kW (435 PS) starken Reihen-Sechszylinder-Ottomotor in Kombination mit einem 16 kW starken Elektromotor angetrieben wird, zur Auswahl.

Ottomotoren

Dieselmotoren

Plug-In-Hybride 

 Die Motorbezeichnung ist wie folgt verschlüsselt:
M = Motor (Otto), OM = Oelmotor (Diesel), Baureihe = 3 stellig, E = Saugrohreinspritzung, DE = Direkteinspritzung, Hubraum = Deziliter (gerundet), A = Abgasturbolader, L = Ladeluftkühlung, red. = leistungsreduziert, LS = leistungsgesteigert

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

167
Kombilimousine